Le Stade Luigi Razza (en ) est un stade de football italien situé dans la ville de Vibo Valentia, en Calabre.

Le stade, doté de  places, sert d'enceinte à domicile à l'équipe de football de l'Unione Sportiva Vibonese Calcio.

Il porte le nom de Luigi Razza, ancien ministre des travaux publics sous l'époque fasciste, originaire de Vibo Valentia et décédé le  dans un accident d'avion survenu dans le ciel égyptien non loin du Caire.

Histoire

Événements

Matchs internationaux de football

Notes et références 

Stade de football en Calabre
Stade portant le nom d'une personnalité politique
Vibo Valentia